Estats Units
 Woodford (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Woodford (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Irlanda
 Woodford (Galway), població del comtat de Galway (Irlanda)
 Biografies
 Warren Woodford, informàtic.